Назари — фамилия. Известные носители:

 Назари, Амин (род. 1993) — шведский и филиппинский футболист. Брат Омида Назари.
 Назари, Константин (1865—1926) — румынский священник, педагог, профессор богословия.
 Назари, Омид (род. 1991) — шведский и иранский футболист. Брат Амина Назари.
 Назари, Хассан (род. 1956) — иранский футболист.